186 rok naszej ery
 186 rok przed naszą erą
 186 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 186
 planetoida (186) Celuta
 droga wojewódzka nr 186